Поррекс I () — согласно исследованиям Джеффри Монмутского, двадцать первый легендарный король Британии, сын короля Горбодака и Юдоны. Когда отец стал старым,  Феррекс и Поррекс начали спор за наследство. После короткого правления Феррекс сбежал в Галлию, откуда вернулся с войском и дал бой брату. Во время битвы Феррекс был убит. Через некоторое время Юдона убила спящего Поррекса, что привело к продолжению гражданской войны.

Родословная

См. также 
Список легендарных королей Британии
Короли Англии
Короли Великобритании
Король
История Англии

Источники 

Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, translated by Lewis Thorpe, Penguin, 1966

Легендарные короли Британии